Chronica Gallica (« Chronique Gauloise » en latin) peut faire référence à :

 Chronica Gallica, une chronique historique de l'Antiquité tardive ;
 Chronica Gallica, une chronique médiévale.

Voir aussi